Вальдеторрес-де-Харама ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Медио-Харама.

Население

Примечания

Ссылки 
 Foro de Valdetorres de Jarama

Муниципалитеты Мадрида